Ла Пастора има више значења:

 Ла Пастора (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пастора (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пастора (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пастора (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пастора (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пастора (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пастора (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Пастора (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пастора (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику